Rex (Carolina del Nord) 
 Sèries de televisió:
Rex (Komissar Rex), sèrie de televisió austríaca, emesa en català per TV3
 Política:
 Rex (política), patit feixista belga
 Rex o rei, en llatí
 Rex sacrorum Rex sacrificulus o Rex sacrificus, magistrat romà que rebia algunes de les funcions religioses que abans corresponien als reis
 Rei dels Romans Rex Romanorum, títol usat al Sacre Imperi Romanogermànic pels reis que encara no havien estat coronats emperadors pel papa
 Rex bellator (rei guerrer) pretenia la unificació sota un príncep solter o vidu dels ordes militars i la reconquesta de Terra Santa 
 Rex pacis (rei pacífic), denominació donada pel tractadista Pierre Dubois a un rei cristià 
 Biografies:
 Quint Marci Rex (tribú), tribú de la plebs el 196 aC
 Publi Marci Rex, enviat pel senat junt amb dos col·legues en una missió al cònsol Gai Cassi Longí el 171 aC
 Quint Marci Rex (pretor)
 Quint Marci Rex (cònsol 118 aC)
 Quint Marci Rex (cònsol 68 aC)
 Rex Harrison (Huyton, Lancashire, 1908 − Nova York, 1990), actor anglès de teatre i de cinema
 Rex Lee Jim, mestre de llengua dineh a Tsaile (Arizona) 
 Miscel·lània:
 Saint-Georges-de-Rex municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Rex (motocicleta), fabricant de motors i ciclomotors barceloní de la dècada de 1950
 Rex-Acme, fabricant de motocicletes anglès de començaments del segle XX
 Subaru Rex, cotxe produït per Subaru entre el 1972 i el 1992